Джон Дэвис () — продюсер Голливуда, основатель кинокомпании Davis Entertainment.

Биография 
Родился  Денвера, штат Колорадо, в США.  Стал продюсером своего первого фильма («Хищник») в 1987 году. В 1985 году основал собственную кинокомпанию Davis Entertainment, председатель совета директоров которой является на данный момент. В августе 2005 года журналом The Hollywood Reporter был признан самым плодовитым продюсером Голливуда.

Кроме фильмов, транслировавшихся в кинотеатрах, продюсировал также и телефильмы «The Jesse Ventura Story», «Little Richard» и некоторые другие.

Фильмография 
На сегодняшний день является продюсером более 90 фильмов, завоевавших популярность публики.

Фильмы 1987—1989 годов

Фильмы 1990—1999 годов

Фильмы 2000—2010 годов

Фильмы 2011—2015 годов и запланированные к выходу

Телефильмы и телесериалы

Примечания

Ссылки 
 Джон Дэвис  на сайте КиноПоиск
 John Davis  на сайте AllRovi

Выпускники Амхерстского колледжа
Выпускники Боудин-колледжа